The Bachelor (film), Amerikaanse film uit 1999
 The Bachelor (realityprogramma), Amerikaanse datingshow uit 2002 die vele nationale versies kent.

Zie ook
 Bachelor